Vion (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Vion (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy